Reisetüchtigkeit steht für:
 Reisetüchtigkeit von Menschen, siehe z. B. Freiheit von ansteckenden Krankheiten und Attest
 Reisetüchtigkeit von Kunstwerken durch Abwesenheit nicht mehr reparierbarer Schäden
 Reisetüchtigkeit von Schiffen, siehe Seetüchtigkeit